Командный чемпионат Азии по шахматам — соревнование шахматных сборных стран Азии, проводимое ФИДЕ с 1974 года.

Таблица 
 КК — количество команд

Ссылки 
 Asian Team Chess Championship на сайте www.olimpbase.org

Чемпионаты Азии по шахматам